Cena Karla Čapka je označení dvou českých literárních ocenění.

 Cena Karla Čapka (cena PEN klubu) – literární cena Českého centra Mezinárodního PEN klubu
 Cena Karla Čapka (cena fandomu) – literární cena science fiction, resp. fantasy organizovaná od roku 1982 složkami Československého fandomu
 Cena Karla Čapka (česko-slovenská cena) – cena města Trenčianske Teplice za propagaci díla bratrů Čapkových a podporu česko-slovenské vzájemnosti